Malinees basketbalteam (mannen)
 Malinees basketbalteam (vrouwen)